Ро́зочка:

 Розочка — уменьшительная форма от слова роза;
 Розочка (оружие) — импровизированное оружие из горлышка бутылки.
 Розочка (кулинария) — съедобное украшение на некоторых кондитерских изделиях (например, тортах или мороженом).
 Хамеродос, или Розочка () — род растений семейства Розовые.
 Розочка — персонаж немецкой сказки «Беляночка и Розочка».
 Розочка (фильм) — фильм Яна Кидава-Блоньского (Польша, 2010).